Staininger ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Staininger († 1567), Stadthauptmann von Braunau am Inn, wegen seines außergewöhnlich langen Bartes berühmt
 Michael Staininger (1840–1907), österreichischer Forstmann und Verwaltungsbeamter
 Otto Staininger (1934–2022), österreichischer bildender Künstler und Schriftsteller

Siehe auch:
 Steininger